Grease steht für:

 Grease (Film), Musicalverfilmung von Randal Kleiser (1978)
 Grease: The Original Soundtrack from the Motion Picture, Soundtrack zum Film (1978)
 Grease (Musical), Musical von Jim Jacobs und Warren Casey (1971)
 Grease 2, Filmfortsetzung von Patricia Birch (1982)
 Greaser, amerikanische Subkultur in den 1950er- und 1960er-Jahren

Personen:
 Dame Grease, US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent

Siehe auch:
 Gries
 Grieß (Begriffsklärung)